Malowany ptak – powieść Jerzego Kosińskiego wydana w 1965 r.
 Malowany ptak – dramat filmowy w reżyserii Vaclava Marhoula z 2019 r., adaptacja powieści